André Calmettes peut désigner :
 André Calmettes (1861-1942), un réalisateur et acteur français ;
 André Calmettes, un traducteur français, qui a traduit Mein Kampf en 1934.